Рамон Лопез има више значења:

 Рамон Лопез (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Рамон Лопез (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику